Le terme maison des Têtes s’applique à plusieurs édifices en France, généralement par la présence sur la façade de têtes sculptées :
 la maison des Têtes de Metz en Moselle ;
 la maison des Têtes de Valence dans la Drôme ;
 la maison des Têtes de Béziers dans l'Hérault, liée à la légende de saint Aphrodise de Béziers ;
 la maison des Têtes, autre nom de la maison des Chevaliers à Viviers en Ardèche ;
 la maison des Têtes de Colmar dans le Haut-Rhin ;
 la maison des Têtes de Toulon dans le Var, détruite par une explosion ;
 la maison des Têtes ou des Sept Péchés capitaux à Crest (Drôme), ornée de sept têtes;
 la maison des Têtes d'Issigeac en Dordogne.

Homonymie